Ant puede referirse a:
Apache Ant, herramienta de programación informática para la realización de tareas mecánicas y repetitivas, normalmente durante la fase de compilación y construcción (build). 
Teoría del Actor-Red (del inglés Actor-Network Theory) es una ontología monista para explicar el mundo.
Franz Antoine, botánico cuya abreviatura de autor es Ant.
Antillas Neerlandesas, por su código ISO 3166-1.

Siglas